Bongiovanni peut faire référence à:

Astronomie 
 (20590) Bongiovanni - Astéroïde de ceinture principale

Patronymie
 Adrien Bongiovanni (1999- ) - Footballeur belge
 Angelo Bongiovanni di Castelborgo (1802-1862) - Général italien
 Bartolomeo Bongiovanni (1791-1864) - Peintre, sculpteur, architecte et ciseleur italien.
 Bruno Bongiovanni (1947- ) - Historien italien
 Daniele Bongiovanni (1986- ) - Peintre italien
 Giannetto Bongiovanni (1890-1964), Journaliste et écrivain italien.
 Giorgio Bongiovanni (1926- ) - Ancien joueur et entraîneur de basket-ball italien.
 Giuseppe Bongiovanni (18 siècle) - Peintre
 Giuseppe Bongiovanni  (1886-1915) - Arbitre de football et footballeur italien
 Lidia Bongiovanni (1914-1998) - Sprinteuse et perchiste italienne.
 Luigi Bongiovanni (1866-1941) - Général et homme politique italien.
 Mariolina Bongiovanni Bertini (1947- ) - Conférencière et critique littéraire italienne.
 Nino Bongiovanni (1930- ) - Ancien joueur de baseball et basketteur italien
 Nuccia Bongiovanni (1930-1970) - Chanteuse italienne
 Renzo Bongiovanni Radice (1899-1970) - Peintre italien
 Rosalba Bongiovanni (1949- ) - Comédienne de doublage italienne
 Bongiovanni da Cavriana (13 siècle) - Poète et ecclésiastique italien

Autre 
 Bongiovanni - Éditeur italien de musique classique et label de disques classiques.

Homonymie de patronyme